A Recopa Africana de 1997 foi a 23.ª temporada do torneio, organizada pela CAF em que participava os vencedores das copas nacionais filiados à CAF, e contou com a participação de 41 equipes.

Etoile da Tunísia foi campeão pela primeira vez em sua história.

Clubes Classificados

Esquema

Rodada preliminar

|}

Primeira rodada

|}

Oitavas-de-final

|}

Quartas-de-final

|}

Semifinais

|}

Jogos de ida

Jogos de volta

Finais

Agregado

|}

Campeão

Ver também
Liga dos Campeões da CAF de 1997
Copa da CAF de 1997

Ligações externas
 Resultados en Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Recopa Africana